Бич-Лубенский — фамилия. Известные носители:
 Бич-Лубенский, Иван Михайлович
 Бич-Лубенский, Константин Михайлович